Gobseck, roman d'Honoré de Balzac publié en 1830 et relevant de La Comédie humaine.
Gobseck, film soviétique réalisé par Konstantin Eggert, sorti en 1936.
Gobseck, film soviétique réalisé par Alexandre Orlov, remake du précédent, sorti en 1987.
Esther Gobseck, personnage de La Comédie humaine, d'Honoré de Balzac.
Jean-Esther van Gobseck, personnage de La Comédie humaine, d'Honoré de Balzac.

Homonymie de titre